De pop (roman), een Poolse roman uit 1890 van Bolesław Prus
De pop (film), een Poolse film uit 1968 onder regie van Wojciech Jerzy Has